«Кра́сные дьяволя́та»:
«Красные дьяволята» — повесть Павла Бляхина (1921)
«Красные дьяволята» — художественный фильм Ивана Перестиани по одноимённой повести П. Бляхина (1923)